12-й уланський полк (Австро-Угорщина) — кавалерійський полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.
12-й драгунський полк (Австро-Угорщина) — полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.
12-й окремий полк оперативного забезпечення (Україна) — формування інженерних військ Сухопутних військ України, створене у 1994 році на базі 1591-го інженерного полку.
12-й гусарський полк (Австро-Угорщина) — полк цісарсько-королівської кавалерії Австро-Угорщини.
 12-й драгунський Стародубський полк — кавалерійський полк Російської імператорської армії.  Заснований у 1783 році з кадрів Стародубського козацького полка Війська Запорозького як кінний. Під час Наполеонівських війн: Стародубський драгунський полк.
 12-й Охтирський гусарський полк — кавалерійський полк Російської імператорської армії.